averuitknoopvlekje
 distelknoopvlekje
 guldenroedeknoopvlekje
 knoopkruidknoopvlekje
 melkwit knoopvlekje
 prachtknoopvlekje
 scherp distelknoopvlekje
 tweekleurig knoopvlekje
 waddenknoopvlekje
 zalmkleurig knoopvlekje
 zeeasterknoopvlekje
 zwartwit knoopvlekje